Якобень () — комуна в Румунії, у повіті Сібіу.
 Якобень () — село в Румунії, у повіті Сібіу. Адміністративний центр комуни Якобень.
 Якобень () — комуна в Румунії, у повіті Сучава.
 Якобень () — село в Румунії, у повіті Сучава. Адміністративний центр комуни Якобень.
 Якобень () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Динджень.
 Якобень () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Вледень.
 Якобень () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Чану-Маре.
 Якобень () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Входить до складу комуни Плеєшій-де-Жос.